Madonna (olasz; jelentése szó szerint: „asszonyom”, magyarul leggyakrabban: „Mi Asszonyunk”) néven ismertek:
 Szűz Mária, Jézus anyja
 Madonna, amerikai énekesnő
 Madonna, település az USA Maryland államában